

Nom de famille

Japon 
 Hiroshi Nakajima (1928-), ancien directeur général de l'OMS ;
 Haruo Nakajima (1929-2017), acteur ;
Chinami Nakajima (1945-), peintre ;
 Miyuki Nakajima (1952-), chanteuse et compositrice ;
 Satoru Nakajima (1953-), pilote automobile ;
 Hiraku Nakajima (1962-), mathématicien ;
 Kyoko Nakajima (1964-), romancière ;
 Nobuyuki Nakajima (1969-), musicien et compositeur ;
 Riho Nakajima (1978-), nageuse synchronisée ;
 Yuki Nakashima (1984-), footballeur ;
 Kazuki Nakajima (1985-), pilote automobile, fils de Satoru Nakajima ;
 Ayumu Nakajima (1988-), acteur ;
 Isileli Nakajima (1989-), joueur de rugby à XV d'origine tongienne ;
 Emi Nakajima (1990-), footballeuse ;
 Yu Nakajima (1991-), champion du monde 2007 du Rubik's Cube ;
 Shoya Nakajima (1994-), footballeur.

Géographie 
 Nakajima, village de la préfecture de Fukushima, au Japon.

Aviation 
 Nakajima, nom générique de plusieurs avions de guerre japonais produits par la compagnie aéronautique Nakajima.

Patronyme japonais